Cumbernauld and Kilsyth steht für:

 Cumbernauld and Kilsyth (Distrikt), einen ehemaligen schottischen Distrikt
 Cumbernauld and Kilsyth (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Cumbernauld and Kilsyth (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus